Moskowske (ukrainisch ; russische Entsprechung Moskowskoje/Московское) ist der Name mehrerer Ortschaften in der Ukraine:

 Moskowske; Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Schachtarsk
 Moskowske (Pokrowsk); Dorf in der Donezk, Rajon Pokrowsk
 Moskowske (Lypowa Dolyna); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Lypowa Dolyna
 Moskowske (Schostka); Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Schostka

siehe auch:
 Moskowskoje (russische Entsprechung)